Награда Grand Prix du Disque for World Music, присуждаемая организацией Académie Charles Cros исполнителям world music, является частью главной французской награды Grand Prix du Disque.

Церемонии награждения

Примечания 

Награды по алфавиту
Музыкальные премии Франции